XV Чемпионат Европы по самбо 1996 года прошёл в Аранджеловаце (Югославия) 23-25 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Апрель 1996 года
самбо
Чемпионаты Европы в Югославии
Чемпионаты Европы в Сербии
Спорт в Югославии в 1996 году
1996 год в самбо
Международные соревнования по самбо в Сербии
Международные соревнования по самбо в Югославии